Erie County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Erie County, New York 
 Erie County, Ohio 
 Erie County, Pennsylvania